The Eyes of Tammy Faye steht für: 

 The Eyes of Tammy Faye (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Fenton Bailey und Randy Barbato aus dem Jahr 2000
 The Eyes of Tammy Faye (Film), auf dem Dokumentarfilm basierender Film von Michael Showalter aus dem Jahr 2021